

Geografia 
 Hale (Buenos Aires)
 Hale (Missouri)

Outros 
 Hale (cratera marciana)
 Hale-Bopp
 Telescópio Hale

Desambiguações de topônimos